Sadigh, auch Sadegh, ist der aus dem Arabischen stammende Familienname folgender Personen:

 Abdul Ali Khan Sadigh-es-Saltaneh (* 1876), persischer Diplomat
 Laleh Sadigh (* 1977), iranische Rallyefahrerin

Siehe auch:
 Dschaʿfar as-Sādiq
 Sadig